Павле́нко — українське прізвище, походить від імені Павло.

Відомі носії прізвища Павленко 
 Павленко — одне з псевдо Ростислава Волошина;

А 
 Павленко Анатолій
 Павленко Анатолій Єгорович (1956—2018) — військовий державний діяч України, генерал-лейтенант.
 Павленко Анатолій Михайлович — доктор технічних наук, професор;
 Павленко Анатолій Олександрович ( 1942) — перекладач, письменник;
 Павленко Анатолій Федорович (1940—2016) — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АПНУ; завідувач кафедри маркетингу, член президії ВАК України; президент Української асоціації маркетингу;
 Павленко Андрій Олексійович (1984—2017) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Павленко Вадим Іванович (1955—2000) — радянський футболіст, що грав на позиції нападника. Майстер спорту СРСР.
 Павленко Валентина Василівна (* 1951) — — українська поетка, членкиня Національної спілки письменників України.
 Павленко Василь Артемович (1894 — після 1957). Народився у Чернігові. Закінчив вчительську семінарію, згодом Чугуївське військове училище. Учасник Першої світової війни, декілька разів був поранений і контужений. Звільнений від військової служби у 1916 як інвалід першої групи в чині поручика. Активний учасник українського військового руху навесні 1917 у Чернігові. Його дії викликали незадоволення як місцевої влади, так і київської. 11 липня 1917 за розпорядженням генерального секретаря внутрішніх справ Винниченка його було заарештовано «яко людину хвору і славолюбну і загрожуючу спокою населення губернії і не підлягаючу центральному українському урядові» під конвоєм відправлено до Києва. Відбувши декілька місяців у в'язниці, Павленко повернувся до Чернігова і більше не брав участі в політичному житті. В подальшому під прізвищем Чарівний-Павленко учителював. Двічі заарештовувався: у 1937 з посади завідувача школи у с. Півці Чернігівського району. Після відбуття 10-ти річного ув'язнення в таборі на Далекому Сході у 1949 працював робітником у Чернігові й знову був заарештований. Реабілітований у 1957.
 Павленко Василь Васильович (1911—1943) — український радянський військовий діяч, танкіст, підполковник. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Павленко Віктор Вікторович (* 1966) — український політик. Народний депутат України.
 Павленко Віталій Миколайович (* 1975) — український науковець; доктор технічних наук.

 Павленко Віра Іванівна (1912—1991) — українська художниця, майстриня петриківського розпису;
 Павленко Владислав Віталійович ( 1994) — український футболіст;
 Павленко Владлен Вячеславович (1971—2011) — російський артист музичного театру;
 Павленко Володимир Володимирович ( 1946) — український архітектор;
 Павленко Володимир Петрович ( 1960) — український державний службовець.

Г 
 Павленко Ганна Іванівна (Павленко-Черниченко) (1919—2008) — українська художниця, майстриня петриківського розпису;
 Павленко Георгій Євстафійович (1898—1970) — радянський науковець-гідромеханік, академік АН УРСР;
 Павленко Георгій Миколайович (1929—2005) — український радянський діяч, машиніст обертових печей, новатор виробництва. Герой Соціалістичної Праці.
 Павленко Григорій Григорович (1912—1995) — радянський економіст. Керуючий Української республіканської контори Держбанку СРСР.
 Павленко Григорій Олексійович (1925—1992) — український художник;

Д 
 Павленко Дмитро Петрович (1984—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павленко Дмитро Полікарпович (1917—1986) — радянський залізничник, Герой Соціалістичної Праці.

Е 
 Павленко Едуард Іванович (1947) — депутат ВР України, член фракції Партії регіонів (з 11.2007);

І 
 Павленко Іван Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Павленко Іван Васильович (1914—2010) — український військовик. Ветеран Другої світової війни.
 Павленко Ірина Яківна (* 1959) — фольклорист, літературознавець, доктор філологічних наук, професор.

Й 
 Павленко Йосип Дмитрович (1922–1972) — радянський снайпер, Герой Радянського Союзу (1944).

К 
 Павленко Катерина Анатоліївна (* 1988) — українська співачка, фольклористка, композиторка, солістка гурту Go_A.
 Павленко Катерина Юріївна (* 1997) — українська лижниця. Кандидат у майстри спорту України.

Л 
 Павленко Леонід Іванович (* 1934) — 1-й секретар Волинського обласного комітету КПУ. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Павленко Людмила Володимирівна (1981) — майстер спорту України міжнародного класу з лижних гонок (2005 рік);

М 
 Павленко Максим Михайлович (* 1975) — український футзальний тренер і колишній футзаліст, що грав на позиції нападника.
 Павленко Марина Степанівна (1973) — українська поетеса, письменниця, художниця, науковець, педагог;
 Павленко Марія Григорівна (* 1944) — українська письменниця, поетеса.
 Павленко Марія Михайлівна — український лікар;
 Павленко Мар'яна Дементіївна (1898 — ?) — українська радянська діячка, педагог, директор школи. Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань.
 Павленко Меланія Григорівна (1920—1997) — налагоджувальниця верстатів. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.
 Павленко Микола Іванович (1916) — російський історик і письменник;
 Павленко Микола Карпович (* 1943) — радянський та російський цирковий артист (дресирувальник). Народний артист Росії.
 Павленко Микола Микитович (1920–1997) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Павленко Микола Миколайович (* 1979) — український футболіст, воротар.
 Павленко Микола Михайлович (1935) — радянський вчений в галузі хімії і біохімії виноробства.

Н 
 Павленко Наталія Митрофанівна (1951—2008) — українська художниця;
 Павленко Ніна Явтухівна (1932) — українська бандуристка, народний артист УРСР (з 1977);

О 
 Павленко Оксана Трохимівна (1896—1991) — українська радянська художниця;
 Павленко Олег Анатолійович (1971—2014) — гвардії старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Павленко Олександр Георгійович (1941—1995) — радянський та український футболіст, що виступав на позиціях півзахисника та захисника. Відомий завдяки грі у чернівецькій «Буковині» та одеському «Чорноморці».
 Павленко Олександр Євгенович (* 1985) — російський футболіст, півзахисник клубу «Шинник».
 Павленко Олександра Сергіївна ( 1982) — адвокат, з 25 грудня 2014 перший заступник Міністра охорони здоров'я України;
 Павленко Олексій Володимирович (* 1954) — професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України.
 Павленко Олексій Михайлович ( 1977) — український політик, підприємець, з 2 грудня 2014 Міністр аграрної політики та продовольства у другому уряді Арсенія Яценюка;

П 
 Павленко Павло Павлович (1902—1993) — російський актор українського походження. Заслужений артист РРФСР.
 Павленко Параска Миколаївна (1881—1983) — українська художниця, майстриня петриківського розпису;
 Павленко Петро Андрійович (1899—1951) — російський радянський письменник, сценарист і журналіст, військовий кореспондент. Лауреат чотирьох Сталінських премій першого ступеня.

Р 
 Павленко Раїса Іванівна (* 1937) — генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України, Заслужений працівник культури України.
 Павленко Роман Віталійович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Павленко Ростислав Миколайович (* 1976) — український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання від партії «Європейська Солідарність».

С 
 Павленко Сергій Автономович (1904—1983) — 2-й секретар Волинського обласного комітету КП(б)У, заступник голови Дрогобицького облвиконкому.
 Павленко Сергій Васильович (1952—2012) — радянський російський композитор симфонічних та музично-камерних жанрів.
 Павленко Сергій Григорович ( 1956) — народний депутат України 1998—2002 і 2007—2012, член фракції «Блок Литвина»; батько Олександри Павленко;
 Павленко Сергій Михайлович (* 1951) — український радянський футболіст, захисник.
 Павленко Сергій Олегович ( 1955) — головний редактор наукового журналу «Сіверянський літопис» (Чернігів);
 ,  1953) — сучасний художник-портретист російського походження, зараз працює у Великій Британії;

Т 
 Павленко Тадеуш Андрійович (1934—2004) — український кінорежисер, член Національної Спілки кінематографістів України;
 Павленко Тарас Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Павленко Тарас Олегович — приватний лікар, заслужений лікар України.

Ф 
 Павленко Федір Іванович (1919 — ?) — голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Павленко Фелікс Омелянович (* 1940) — генеральний директор НВО «Олександрійський електромеханічний завод», 1-й заступник міністра економіки України. Народний депутат України 1-го скликання.

Ю 
 Павленко Юлія Сергіївна (* 1991) — українська легкоатлетка. Член збірної команди України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Срібна призерка чемпіонату світу 2019 року.
 Павленко Юрій Віталійович (1957—2012) — філософ, історик, культуролог, поет, кандидат історичних наук, доктор філософських наук, професор;
 Павленко Юрій Олексійович ( 1975) — український державний діяч, політик, колишній Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту, Уповноважений Президента України з прав дитини;

Я 
 Павленко Яніна Петрівна ( 1976) — гендиректор ВК «Масандра», активний колаборант з російською окупаційною владою, фігурант гучної кримінальної справи.

Омелянович-Павленко 

 Омелянович-Павленко Іван Володимирович (1881—1962) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР;
 Омелянович-Павленко Михайло Володимирович (1878—1952) — визначний український діяч, генерал-полковник Армії УНР, український воєначальник;

Див. також 
 Павлюк

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко